Lokalitet kan avse:

 Lokalitet (matematik) – egenskap inom matematik
 Lokalitet (fysik) – begrepp inom fysiken
 Lokalitet – fyndplats inom biologi, även omnämnd som "lokal" eller "fyndort", se habitat

Se även
 Lokal (olika betydelser)